Виља Гереро има више значења:

 Виља Гереро (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Гереро, Хоберо о Тахарито (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Виља Гереро (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Гереро (Виља Гереро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Виља Гереро (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Гереро (Виља Гереро, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Гереро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виља Гереро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику